

Жінки 
 Полтавцева Галина Борисівна (* 1949) — український музикознавець і педагог. Кандидат мистецтвознавства; професор.

Чоловіки 
 Полтавцев Андрій Юрійович (* 1991) — український футболіст, воротар футбольного клубу «Нікополь».
 Полтавцев Гнат Кирилович (1699—1700 — 1756) — російський вельможа, придворний співак.
 Полтавцев Корнелій Миколайович (1823—1866) — російський актор, артист Імператорських Московських театрів.
 Полтавцев Дмитро Пилипович (1925—2003) — сержант РА, учасник нацистсько-радянської війни, повний кавалер ордена Слави.
 Полтавцев Петро Юхимович (1920—1988) — радянський господарський і політичний діяч, Герой Соціалістичної Праці.
російські прізвища